

Bułgaria 
 Uszi – przełęcz w zachodniej Bułgarii
 Uszi – szczyt w paśmie górskim Riła
 Uszi – szczyt w paśmie górskim Stara Płanina
 Uszi – szczyt w masywie górskim Witosza